Udarni front (astrofizika)
Udarni front (aerodinamika)